

Patronyme

André Thouin (1747-1824), botaniste et agronome français ;
Gabriel Thouin (1754-1829), paysagiste français ;
Mathieu Barthélemy Thouin (1804-18?), dramaturge français ;
Lise Thouin (1950-), actrice, chanteuse, écrivain et bénévole québécoise.

Toponyme

 Jardin du Thouin, jardin public français de Périgueux ;
 Rue Thouin, voie parisienne du  arrondissement ;
 Chapelle funéraire de la famille Thouin, tombeau situé à Angers ;
 Maison du Thouin, monument historique français à Périgueux.

Homonymie de monument